Kongō (金剛) désigne le mont Kongō, une montagne de la préfecture d'Osaka. Cette montagne a donné son nom :
aux  ;
 à la corvette cuirassée  ; 
 au croiseur de bataille Kongō ;
 au destroyer JDS Kongō (DDG-173).